John Ball (prêtre) (1338-1381), membre de la Révolte des paysans.
  (1585-1640), puritain britannique.
  (1794-1884), pionnier américain.
 John Ball (naturaliste) (1818-1889), naturaliste, alpiniste et homme politique irlandais.
 John Ball (golfeur) (1861-1940), golfeur britannique.
 John Ball (écrivain) (1911-1988), écrivain américain, auteur du roman policier Dans la chaleur de la nuit.
  (1925-), footballeur anglais.
 John M. Ball (1948-), mathématicien britannique.
  (1938-), présentateur de télévision britannique.